Humboldt hace referencia a varios artículos:

Personas
 Alexander von Humboldt (1769-1859), geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y explorador alemán, hermano menor de Wilhelm von Humboldt;
 Wilhelm von Humboldt (1767-1835), lingüista y estadista alemán, hermano mayor de Alexander von Humboldt.

Astronomía
 Humboldt (cráter), de la Luna;
 Mare Humboldtianum, mar lunar;
 (4877) Humboldt, asteroide;

Divisiones administrativas
 Humboldt (Argentina), comuna de la provincia de Santa Fe;
 Humboldt (Canadá), localidad de la provincia de Saskatchewan;
 Parque nacional Alejandro de Humboldt, área protegida en Cuba;

En Estados Unidos
 Humboldt (Iowa)
 Humboldt (Kansas)
 Humboldt (Nebraska)
 Humboldt (Tennessee)
 Condado de Humboldt (California)
 Condado de Humboldt (Nevada)

Geografía física
 Corriente de Humboldt, corriente oceánica producida en las costas de América del Sur;
 Pico Humboldt, Venezuela;
 Río Humboldt, curso de agua en el oeste de los Estados Unidos;
 Cueva Sima Humboldt, en el parque nacional Jaua-Sarisariñama, Venezuela;

Instituciones
 Instituto Humboldt, institución colombiana dedicada a la investigación científica sobre biodiversidad;
 Planetario Humboldt, en Caracas, Venezuela;
 Universidad Humboldt de Berlín
 Universidad Alejandro de Humboldt, en Caracas, y Valencia, Venezuela;

Buques
 Alexander von Humboldt (1906), antiguo buque faro;
 Alexander von Humboldt II, buque escuela de la Fundación de entrenamiento de vela alemana;
 BIC Humboldt, buque peruano de investigación oceanográfica polar antártica.

Zoología
 Spheniscus humboldti, pingüino de Humboldt, especie de ave no voladora;
 Calamar gigante de Humboldt, Dosidicus gigas, abundante en las costas peruanas y mexicanas;

Además
 Hotel Humboldt, icono en la arquitectura venezolana;
 Monumento Natural Alejandro de Humboldt, en el parque nacional El Guácharo, Venezuela;
Humboldt, banda de rock de Chile.